|}
Abgegangene Baudenkmäler

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Lage (Lippe)
 Liste der Naturdenkmäler in Lage (Lippe)

Einzelnachweise

Weblinks 

 Denkmalliste auf der Website der Stadt Lage (PDF; 103 kB), Stand 14. März 2018
 Denkmalschutz in Lage